WML, sigle composé des trois lettres W M et L, peut faire référence à : 
 Wireless Markup Language,
 World Muslim League,
 Malaimbandy sur l'île de Madagascar, selon la liste des codes AITA des aéroports,
 Website Meta Language
 Wesnoth Markup Language